Lorton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Lorton (Engeland)
Lorton (Nebraska), Verenigde Staten
Lorton (Virginia), Verenigde Staten